TJ Gottwaldov ist die frühere Bezeichnung verschiedener tschechischer Vereine aus Zlín:

 FC Tescoma Zlín – Fußballklub
 HC Zlín – Eishockeyklub